Морель — фамилия.

Известные носители:
 Морель, Андре (1863—1943) — французский журналист, редактор и писатель.
 Морель, Бенедикт Огюстен (1809—1873) — французский психиатр-антрополог.
 Морель, Бернар (род. 1925) — французский фехтовальщик-саблист, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
 Морель, Виктор (1848—1923) — французский оперный певец (баритон).
 Морель, Глория (1922—2005) — мексиканская актриса эпохи Золотого века мексиканского кинематографа.
 Морель, Диего (род. 1993) — парагвайский футболист.
 Морель, Жан (политик) (1854—1927) — французский политик.
 Морель, Жан (дирижёр) (1903—1975) — французский дирижёр.
 Морель, Жереми (род. 1984) — мадагаскарский футболист, защитник клуба «Лион».
 Морель, Жозеф (1763—1834) — французский военный деятель, участник революционных и наполеоновских войн.
 Морель, Карлос (1813—1894) — аргентинский живописец.
 
 Морель, Ракель (род. 1959) — мексиканская актриса.
 Морель, Соломон (1919—2007) — польский коммунист еврейского происхождения.
 Морель, Хорхе (1931—2021) — аргентинский композитор и гитарист.
 Морель, Хорхе Барриос (род. 1998) — парагвайский футболист.
 Морель, Хулиана (1594—1653) — испанская доминиканская монахиня, первая женщина, получившая университетскую степень (доктор права).
 Морель, Эдмунд Дене (1873—1924) — британский журналист, писатель-публицист, активист в защиту мира и политик.
 Морель, Эмманюэль (род. 1973) — французский политик.
 Морель, Эрик (род. 1975) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.

Составные фамилии 
 Морель Родригес, Клаудио (род. 1978) — парагвайский футболист.

См. также 
 Морелль
 Морель-Фатио, Леон